Первые для Латвии выборы в Европейский Парламент прошли 12 июня 2004 года. В выборах за 9 мест соревновалось 16 списков при пятипроцентном барьере и методе Сент-Лагю для распределения мест. Явка: 577 881 гражданин, или 41,34 % избирателей. Занявшее первое место объединение ТБ/ДННЛ оказалось первым и в большинстве городов и районов Латвии. В 2 городах республиканского подчинения — Резекне и Даугавпилсе — и в трех районах выиграл ЗаПЧЕЛ, в одном районе СПЛ.

Внешние ссылки
Результаты выборов
Активность избирателей
Результаты прошедших партий по районам, общие и карта победителей выборов

Выборы в Латвии
2004 год в Латвии
Июнь 2004 года
Латвия